Берзиньш, Андрис:
 Берзиньш, Андрис (в советское время — Андрис Вольдемарович; род. 1944) — латвийский банкир и политик, президент Латвии в 2011—2015 годах.
 Берзиньш, Андрис (в советское время — Андрис Гунарович; род. 1951) — латвийский политик, премьер-министр Латвии в 2000—2002 годах.
 Берзиньш, Андрис (род. 1952) — советский и латвийский актёр театра и кино.